John Langshaw Austin (1911-1960), filósofo da linguagem britânico
 John Austin (jurista) (1790-1859)

Desambiguação